Александр Трофимович Петрухин (, теперь Донецкая область — ?)  — советский деятель, директор Камыш-Бурунского железорудного комбината города Керчи Крымской области. Депутат Верховного Совета РСФСР 2-3-го созывов. Депутат Верховного Совета УССР 4-го созыва.

Биография 
Родился в семье шахтёра на Донбассе. Трудовую деятельность начал в двенадцатилетнем возрасте в механических мастерских Франко-Российского общества на станции Ханжонково (ныне — в составе города Макеевки Донецкой области).

Служил в Красной Армии, участник Гражданской войны в России.

Член РКП(б) с 1924 года.

Получил высшее образование, находился на партийной работе. Затем руководил строительством Макеевского металлургического завода, возглавлял строительный трест, который строил металлургические предприятия Донбасса и Днепропетровщины.

В 1937—1941 годах — директор Камыш-Бурунского железорудного комбината города Керчи Крымской АССР.

Во время Великой Отечественной войны в 1941 году возглавлял ополчение Орджоникидзевского района города Керчи, затем находился в эвакуации. Работал начальником Главного управления капитального строительства Народного комиссариата чёрной металлургии СССР, руководил работой Гороблагодатских рудников Свердловской области РСФСР.

С 1945 года — директор Камыш-Бурунского железорудного комбината имени Серго Орджоникидзе города Керчи Крымской области.

С конца 1950-х годов — на пенсии в городе Керчи.

Награды и отличия 
 орден Ленина (19.07.1958)
 орден Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»
 медаль «За трудовую доблесть»
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов»
 медали

Источники 
 газета «Крымская правда» (Симферополь) — 1955 год — февраль.

Награждённые медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 3-го созыва
Директора промышленных предприятий